Gloucester National Park kan syfta på följande platser:

Australien 

 Gloucester Island nationalpark, 
 Gloucester nationalpark, 

Robotskapade Australienförgreningar